LOVE again — четырнадцатый студийный альбом японской певицы Аюми Хамасаки, вышедший в 2013 году. Вышел чуть меньше, чем через год после предыдущего полноформатного альбома Party Queen.

Об альбоме 
В альбоме 15 композиций, включая треки с двух мини-альбомов LOVE и again, а также «You & Me» из сборника A SUMMER BEST. Четвёртый из пяти дисков, посвященных пятнадцатилетнию музыкальной карьеры. Содержал карточку со специальным серийным номером для возможности доступа к подаркам и лотерее. Альбом вышел в шести версиях: CD, CD+DVD, CD+DVD+ayupan+photobook, CD+Blu-ray, CD+Blu-ray+ayupan+photobook, Playbutton.
«Ivy» использовалась в качестве темы для сериала «Kijo», «Wake me up» в рекламной кампании Everlife, «You & Me» в рекламе "Nissen 2012 Autumn-Winter".

Список композиций

Позиции в чарте Орикон 

 Общее число проданных копий: 88 825 (Япония), 2 041 (Тайвань), 306 (Корея)

Примечания 

Альбомы Аюми Хамасаки
Альбомы Avex Group